Az 2009-es Tippeligaen volt a 65. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2009. március 15-én kezdődött és november 1-jén ért véget.

A címvédő a Stabæk volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében huszonegyedjére.

Részt vevő csapatok

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

Tabella

Osztályozó 
Az osztályozót a másodosztály 3. helyezettje, a Kongsvinger csapata nyerte, amely így feljutott az első osztályba, a Fredrikstad pedig kiesett a 1. divisjonbe.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 7
  Marciano (Sandefjord)
  Ebrima Sohna (Sandefjord)
  Kasey Wehrman (Fredrikstad/Lyn)
 Legtöbb piros lap: 2
  Demar Phillips (Aalesund)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 54
 Strømsgodset
 Legtöbb piros lap: 3
 Lyn
 Sandefjord
 Start
 Tromsø

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok